Lytta – rodzaj chrząszcza z rodziny oleicowatych.

Fauna Europaea wymienia jeden gatunek z dwoma podgatunkami.

Gatunki 
 Lytta aenea
 Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758)
 Lytta nuttallii Say 1824

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/lytvesbo.htm

Oleicowate
Rodzaje i podrodzaje zwierząt nazwane w 1775 roku